Klimentovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Климентово) :
Klimentovo, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna ;
Klimentovo, village bulgare de l'obchtina de Polski Trambech, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.